I Campionati mondiali femminili di pallacanestro Under-19 FIBA sono una competizione cestistica internazionale a cadenza biennale organizzata dalla FIBA, la Federazione Internazionale di Pallacanestro.

La prima edizione fu organizzata nel 1985 negli Stati Uniti.

Albo d'oro

Medagliere

Dettagli sui piazzamenti

Note

Collegamenti esterni